Tale heißen die Orte
 Tale (Albanien)
 Tale (Iran)
Gewässer
River Tale, England

Tale ist der Familienname von
 Thapelo Tale (* 1988), lesothischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Talle, Thale
 The Tale